Pangani, een rivier in Tanzania
 Pangani, een stad in Tanzania
 Pangani, een district in Tanzania